A normális sok jelentésű szó. Melléknévként a normalitásra utal:

 Pszichológia: a normális ember mentálisan egészséges, épelméjű, beszámítható. Nem normálisak az antiszociális személyiségzavarral rendelkezők. Köznapi értelemben használják még „higgadt, nyugodt” jelentéssel is a különféle zavart idegállapotok – például erős felindultság, izgalom vagy levertség – megjelölésével szemben.
 Szociológia: a társadalmi normákat betartó viselkedés. Ellentéte a deviancia.
 Filozófia: racionális, észszerű gondolkodású.
 Matematika:
 Egy adott altérre (pl. egy síkra) merőleges vektor vagy egyenes neve „normális” (főnév).
 Normális eloszlás
 Normális szám